Corno Nero – szczyt w Alpach Pennińskich ( m n.p.m.)
 Corno Nero – szczyt w Alpach Fleimstalskich ( m n.p.m.)